

Armes et ustensiles 

Le terme lance désigne une arme d'hast.

Associé à d'autres termes, il peut désigner d'autres armes, notamment des armes de jet :

 Lance-pierre
 Lance-flammes
 Lance-roquettes et lance-roquettes multiples
 Lance-grenades
 Lance-patate, couramment appelé Patator
 Lance goa'uld, arme des Jaffa dans l'univers fictif de Stargate

ainsi que des dispositifs divers :
 Lance thermique, dispositif de soudage
 Lance-amarres
 Lance d'incendie
 Lance du dévidoir tournant

Prénom 
 Lance Armstrong, coureur cycliste américain
 Lance Berkman, joueur américain de baseball
 Lance Burton, prestidigitateur américain
 Lance Cade, catcheur américain
 Lance Comfort, réalisateur britannique
 Lance Guest, acteur américain
 Lance Henriksen, acteur américain
 Lance Krall, acteur américain
 Lance LeGault, acteur américain
 Lance Macklin, coureur automobile anglais
 Lance Tracy, réalisateur américain

Patronyme 

 Adolphe Lance (1813-1874), architecte français
 Albert Lance (1925-2013), ténor français
 Hubert de La Lance (1913-2001), général de brigade français.

Autres 
 Une lance peut aussi désigner, par métonymie, une unité militaire médiévale constituée d'un chevalier, d'un fantassin et de quelques archers.
 MGM-52 Lance, missile sol-sol américain
 Lance et compte est une série télévisée québécoise.
 Lance Naik est un grade de l'armée indienne.
 Montagne de la Lance, dans les Préalpes drômoises (France)
 Lances de Malissard, sommet dans le massif de la Chartreuse (Isère)
 Cascade et rivière de la Lance à Colmars
 Lance est une série de bande dessinée

Voir aussi 

 
 

ja:ランス